Wang Rong
 Wang Rong (piosenkarka)
 Wang Rong (lekkoatletka)